Oreo (koekje), Amerikaans merk koekjes
 Oreo (geslacht), geslacht van spinnen